Edison Omar Reynoso Sandoval (Eddy Reynoso) (Guadalajara, Jalisco; 6 de noviembre de 1976) es un entrenador mexicano de boxeo profesional.

A los 8 años comenzó a entrenar boxeo, participando en varios torneos regionales bajo la tutela de Julián Magdaleno, del cual aprendió el ABC del boxeo, años más tarde su padre Don “Chepo” Reynoso fue quien le inculcó convertirse en entrenador, y uno de los pilares más importantes de su carrera fue el Sr. Rafael Mendoza que le enseñó a tener esa mentalidad ganadora y emprendedora para los negocios. Rafa el papirrin Mendoza le enseño todo lo que sabe al día de hoy y fue su mejor inspiración para llegar muy lejos.

Con tan sólo 22 años obtiene una certificación (Sistema de Certificación del Entrenador Deportivo) expedido por la CONADE que lo acredita como entrenador.

Se inicia en el año 2000 ejerciendo oficialmente su profesión en la cual gracias a los valores que lo definen como: Comprometido, tenaz, firme, responsable, inspirador, honesto, generoso pero sobre todo un líder.

Durante lo últimos 20 años Eddy Reynoso ha entrenado y manejado una gran lista de campeones mundiales como lo son: Óscar “Chololo” Larios, José “Tecuala” Argumedo, Oswaldo “Gallito” Novoa, Rigoberto “Español” Álvarez, Julio César “Rey” Martínez, Luis “Panterita” Nery, “Negrito” Silvestre, Nobuhiro Ishida, y las campeonas Zulina “La Loba” Muñoz, Yazmín “Rusita” Rivas, Esmeralda Moreno, Nancy “Chatita” Franco, Janeth “La Cuisilla” Pérez, Alondra García, Óscar Valdez y Joselito Velázquez. El más grande de sus logros ha sido Saúl “El Canelo” Álvarez, convirtiéndolo en campeón mundial en 4 divisiones, catalogado como el mejor libra por libra.

Sumando en su trayectoria profesional como entrenador, 35 campeonatos mundiales en 13 diferentes asociaciones y organizaciones del  boxeo mundial.

En el año 2018 el jalisciense es nombrado como el entrenador del año por la WBC .

El año 2019  fue  la pauta en la carrera de Reynoso en donde fue galardonado por La Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos que determinó nombrar al tapatío como “Entrenador del Año” junto a su pupilo Saúl “El Canelo” Álvarez, como “Peleador del Año” mismo acontecimiento que no sucedía desde 1929 en donde el mismo equipo se llevara el reconocimiento.

En el mismo año La marca “No Boxing no Life” de Eddy Reynoso es reconocida a nivel mundial como una marca élite de equipamiento deportivo de boxeo por todas las organizaciones y asociaciones de boxeo. 

En este 2020 ha sido elegido para estar en el videojuego eSport Boxing Club en donde será una de las caras más famosas que los  gamers podrán escoger en modo carrera.

En Junio 2021 constituye su primer fundación para  ayudar a los niños con cáncer denominándola “FUNDACIÓN EDDY REYNOSO”, siendo este uno de sus proyectos con mucho valor emocional, que busca ayudar de manera física e integral a todos los niños beneficiados.

Team de Campeones

Hoy Saúl "Canelo" Álvarez, Óscar Valdez, Julio César "El Rey" Martínez, Frank "The Cuban Flash" Sánchez y Joselito Velázquez conforman su grupo de peleadores que buscan conquistar nuevos títulos..

Biografía 
Eddy Reynoso nace en Guadalajara Jalisco, un 6 de noviembre de 1976 donde ha pasado la mayor parte de su vida.

A los 8 años empieza a entrenar boxeo, participando en varios torneos regionales bajo la tutela de Rafael Mendoza, de quien reconoce haber aprendido el abc del boxeo y quien le inculcó una mentalidad ganadora.

A los 16 años deja el boxeo amateur y se empieza a interesar en el oficio de entrenador.

A los 18 años al terminar su preparatoria toma un curso en el CODE y obtiene una certificación (Sistema de Certificación del Entrenador Deportivo) expedido por la CONADE que lo acredita como entrenador.

Se inicia con su padre José Chepo Reynoso en el año 2000 y tuvo como maestros a Amílcar Bruza, Jesús Rivero y Julián Magdaleno.

Reynoso tiene dos hijas Lia y Lina Ginet.

Logros

Premios, logros y reconocimientos

Referencias 
 https://www.milenio.com/deportes/boxeo/eddy-reynoso-entrenador-saul-canelo
 https://fightnews.com/wbc-eddy-reynoso-2019-trainer-of-the-year/67035

 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/eddy-reynoso-entrenador-de-2019/
 https://www.famousbirthdays.com/people/eddy-reynoso.html
 https://www.record.com.mx/box/eddy-reynoso-lo-mejor-del-canelo-alvarez-esta-por-venir
 https://fightnews.com/entrevista-con-eddy-reynoso-el-entrenador-de-canelo-alvarez/59419

Entrenadores de boxeo